HAF steht für:
 Hellenic Air Force, siehe Griechische Luftstreitkräfte
 Hindu American Foundation
 Holzabsatzfonds
 Half Moon Bay Airport
 Hochautomatisiertes Fahren

Siehe auch:
 Bal Haf
 Haaf
 Haff

Abkürzung